El Municipi de Viladecans compta amb una parella de gegants i una parella de gegantons portats pels Geganters de Viladecans com una secció dins dels Diables de Viladecans.

A nivell de pintura, es canvia l'estil i es fan servir colors més clars i menys colorits pel que fa a l'aspecte de la pell.
Es renova la bijuteria a la Paquita. Al Josep se l'afegeix un decret reial a la mà, tal com tenia quan va ser creat per l'històric obrador El Ingenio de Barcelona per encàrrec de l'Ajuntament.

Es recuperen els cavallets de fusta originals amb l'engaxina de la casa El Ingenio de Barcelona. Durant el 2017 es farà una rèplica d'aquests per a donar-li als gegants la màxima originalitat possible.

Referències

Enllaços externs 
 Web Diables de Viladecans
 Instagram
 Facebook

Entitats de Viladecans
Gegants de Catalunya